1969 wurde die Handball-Badenliga (Frauen) (bis 2004 Oberliga Baden) als damals höchste deutsche Spielklasse eingeführt.

Die beiden ersten Spielzeiten wurden als Einfachrunde mit jeweils neun Teams ausgetragen. Meister der ersten Saison 1969/70 wurde der VfR Mannheim (16:0 Punkte) vor der SG Walldorf-Astoria und dem SV Waldhof Mannheim (je 13:3). Die weiteren sechs Gründungsmitglieder waren: SpVgg Sandhofen, TSG Bruchsal, Karlsruher SC, TV Bad Mergentheim, TG 88 Pforzheim und VfR Pforzheim.

1971 kam es zur Gründung der Regionalliga Süd, 1975 folgte die zweigleisige Bundesliga (mit den Staffeln Süd und Nord), so dass die Oberliga Baden nur noch die dritthöchste Spielklasse war.
Seit 1985 gibt es die Bundesliga mit zwei 2. Bundesligen als Unterbau in ihrer heutigen Form. Zudem einigten sich die drei baden-württembergi-schen Landesverbände (Nord-)Baden, Südbaden und Württemberg zur Saison 2000/01 auf die Einführung einer gemeinsamen Spielklasse, die Baden-Württemberg-Oberliga.

Die Oberliga Baden (2004/05 in Badenliga umbenannt) ist heute die höchste Spielklasse des Badischen Handballverbands und die fünfthöchste innerhalb des Deutschen Handballbunds.

Die Meister der Handball-Badenliga (Frauen)

Badische Vereine in der Bundesliga 
(1975–1985 Bundesliga in zwei Staffeln Süd und Nord; ab 1985/86 eingleisige Bundesliga und zwei 2. Bundesligen Süd und Nord; ab 2011/2012 eingleisige 2. Bundesliga)

Siehe auch 
 Handball-Badenliga der Männer

Weblinks 
 Website des Badischen Handball-Verbands
 BHV-Ergebnisdienst

Badenliga
Badenliga
Handball (Baden-Württemberg)